Балыкчы ( — «рыбак») — город в Иссык-Кульской области Киргизии.

В 1989—1992 годах город был областным центром Иссык-Кульской области (включавшей нынешнюю Иссык-Кульскую и Нарынскую области) и носил название Иссык-Куль, а с 1993 года носит настоящее название.

Население (2021) — 51,3 тыс. человек.

География 
Расположен на северном берегу западной оконечности озера Иссык-Куль, в 175 км юго-восточнее Бишкека. Город Балыкчы — важный транспортный узел. Из города автомобильные трассы ведут в Бишкек, в областной центр Каракол (по северному и южному берегам озера), в город Нарын и далее до пограничного пункта киргизско-китайской границы «Торугарт». Строится автодорога «Балыкчы — Джалал-Абад», железнодорожная станция «Рыбачье» — конечный пункт железной дороги Бишкек — Балыкчы. В городе расположен базовый порт Иссык-Кульского пароходства. В 40 км от города имеется международный аэропорт «Иссык-Куль» в селе Тамчы.

Население 
По данным переписи населения Киргизии 2009 года численность населения города составила 42 875 жителей, в том числе:
 киргизы — 38 601 человек или 90,0 %
 русские — 3 749 человек или 9,3 %
 казахи — 262 человека или 0,6 %
 узбеки — 203 человека или 0,5 %
 уйгуры — 193 человека или 0,5 %
 татары — 186 человек или 0,4 %
 другие — 281 человек или 0,7 %

Климат 
Район города Балыкчы расположен в зоне умеренно континентального климата Иссык-Кульской котловины.

Среднегодовые осадки — около 120 мм, испарение — около 1050 мм.

Вода летом прогревается до 22 — 25 С. Зимой озеро не замерзает, но Балыкчи является воротами к жемчужине Кыргызстана — озеру Иссык-Куль.

История 

Балыкчы в древности являлся одним из перевалочных пунктов на Великом шёлковом пути.

Населённый пункт был основан как пост между городами Бишкек и Каракол. В 1871 году там было только две землянки для путешественников и юрта инспектора.

В середине 1880-х годов отставной солдат Михаил Бачин построил здесь хутор, начал рыбный промысел и организовал рыболовную артель. Помимо службы на путевом посту и рыболовства, жители занимались также транспортировкой древесины. К 1907 г. в селении жило уже 100 семей рыбаков, и оно стало именоваться Бачино, а в 1909 году было переименовано в Рыбачье — в составе Пржевальского уезда Семиреченской области Туркестанского генерал-губернаторства.

Статус города посёлок получил в 1954 году и далее, в советское время, развивался как крупный транспортно-промышленный узел (переработка шерсти и сельхозпродукции, судоходный, железнодорожный терминалы и транспортная развязка), но потерял большую часть своей экономической базы после распада Советского Союза, вследствие закрытия практически всех своих промышленных объектов.

Особенности транспортного положения города определяют своеобразие его экономики.

Памятники 
 Памятник П. П. Семенову-Тян-Шанскому
 Памятник манасчи Каралаеву Саякбаю
 Памятник погибшим солдатам в Великой Отечественной войне
 Памятник погибшим солдатам, выполнявших интернациональный долг в Афганистане
 Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
 Памятник В. И. Ленину

Известные уроженцы и жители 

 Умуралиев, Асанбек (1933—2003) — народный артист Киргизской ССР.
 Бондаренко, Игорь Михайлович (1927—2014) — русский советский писатель.
 Касмамбетов, Сапарбек (1934—2020) — известный киргизский манасчи, сказитель киргизского эпоса о богатыре Манасе. Исследователь эпоса. Поэт, прозаик.
 Касымалиева, Шайыргуль Зарлыковна (род. 1967) — киргизская артистка театра и кино. Заслуженная артистка Киргизии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт местной власти города Балыкчи

Города Киргизии
Населённые пункты Иссык-Кульской области
Бывшие посёлки городского типа Киргизии